Богословский — опустевший посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в Злынское сельское поселение. Население  человек ().

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположен на берегу реки Злынка.

Уличная сеть не развита.

Абсолютная высота 172 метра выше уровня моря
.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района